USS Idaho peut faire référence à plusieurs navires de la Marine américaine, nommés d'après l'État de l'Idaho : 
 , un sloop lancé en 1864 et retiré du service en 1873 ;
 , un cuirassé de type pré-Dreadnought de la classe Mississippi lancé en 1905 et vendu à la marine grecque en 1914 ;
 , un patrouilleur acquis par la Navy en 1917 et rendu à son propriétaire en 1918 ;
  un cuirassé de la classe New Mexico lancé en 1917 et rayé des listes en  ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la  dont la construction a commencé en 2020.

Idaho